Алдашев — фамилия.

 Алдашев, Абдулхай Алдашевич (1918—2003) — советский и киргизский учёный, ветеринар, фармаколог.
 Алдашев, Алмаз Абдулхаевич (1953—2016) — киргизский учёный в области биомедицины.
 Алдашев, Ахмет Алдашевич (род. 1937) — доктор медицинских наук.
 Алдашев, Суиндик Тасеменович (род. 1963) — казахстанский работник нефтяной и газовой промышленности, депутат Сената парламента Казахстана.